Ruth (Carolina do Norte) — cidade da Carolina do Norte, Estados Unidos
 Ruth (Nevada) — cidade do Nevada, Estados Unidos
 Teatro Ruth Escobar — teatro em São Paulo, Brasil
 798 Ruth — asteroide
 3285 Ruth Wolfe — asteroide
 Citizen Ruth — filme